Ermengarde d'Auvergne (ou Philippa), , est une comtesse de Blois, de Chartres et de Champagne. Fille d'un comte de Clermont et nièce de la reine Constance, seconde femme du roi , elle est la seconde épouse d', comte de Champagne (vers 985-1037). Elle est à l'initiative de la construction du pont d'Eudes à Tours.

Biographie 

Ermengarde d'Auvergne suggéra à son mari , comte de Champagne, la louable pensée de faire bâtir sur la Loire, à Tours, un pont de pierre où tout le monde passerait sans rien payer. Cette suggestion sera rédigé sur une charte qui fut expédiée vers l'an 1031. Le « pont d'Eudes », construit par ordre d' et d'Ermengarde, a duré jusqu'au , quand il a été remplacé par un plus large et plus simple. Aussi, après de pieuses demandes de sa femme, Eudes fonda une communauté de chanoines réguliers dans l'église Saint-Martin d’Épernay.

Après la mort du comte, on la voit encore signer plusieurs donations pieuses, notamment dans une charte de 1042 au chapitre de la cathédrale d'Amiens. Elle est décédée un 11 mars, selon la nécrologie de l'abbaye de Pontlevoy, qui fixe à cette la date la célébration obligatoire de son anniversaire : ce calendrier paroissial ne désigne pas l'année de sa mort, mais seulement la date du mois, comme il était alors d'usage.

Le cartulaire de Mesland (précieux manuscrit des archives départementales de Loir-et-Cher) exprime la profonde gratitude des moines de Marmoutier pour les bienfaits de notre comtesse et de sa famille.

Un religieux de Marmoutier, auteur d'un opuscule De restructione Majoris-Monasterii loue hautement les vertus chrétiennes d'Ermengarde et la félicite surtout d'avoir inspiré à son mari une faveur généreuse pour cette église dont il fut, en quelque sorte, le second fondateur.

Le même recueil nous fournit une anecdote locale : un jour, devant l'église de Marmoutiers, elle trouve une jeune femme qui, ayant posé son enfant à terre,sonne la cloche du couvent comme le ferait un sacristain.

Elle l'interroge et la femme lui répond qu'elle est une concubine du chevecier de l'abbaye, que ce fils est né de ce commerce illégal et qu'elle sonne la cloche à cause de l'absence de serviteurs. La comtesse, perdue de chagrin, va se jeter aux pieds de son mari et lui demande la promesse de demander au roi de réformer cette communauté si peu orthodoxe.

Ermengarde, restée veuve en 1037, continue de favoriser les moines bénédictins de Tours : elle leur donne, entre autres, une terre située dans le diocèse de Reims, afin qu'ils disent des prières pour le repos de son âme et celle du défunt comte.

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes  
 Pont d'Eudes
 
 Liste des comtesses de Champagne

Liens externes 

Histoire de Tours
Comtesse de Chartres
Comtesse de Blois